Flere foreninger har navnet Sundby KFUM eller KFUM Sundby:

 Sundby KFUM Fodbold – en fodboldklub på under Københavns Boldspil-Union (KBU).
 Sundby KFUM Håndbold – en håndboldklub på Amager.
 Sundby KFUM Volleyball – en volleyballklub på Amager.
 Sundby KFUM Badminton Club – en badmintonklub på Amager.

Kan også referere til:
 KFUM og KFUK i Sundbyerne